Alexandre Masseron (Lesneven, 1880-Porspoder, 1959), Breton, auteur de nombreux ouvrages sur saint François d’Assise
 Paul Masseron (1950- ), préfet français puis membre du gouvernement monégasque (conseiller de gouvernement pour l’Intérieur)

Homonymie
Homonymie de patronyme